Scandia kan syfta på
 Scandia – namnet på en ö som omnämndes av den gotiske historikern Jordanes, se Scandza
Scandia (tidskrift) –  en tidskrift för kritisk historisk forskning
Scandia (nederländsk tidskrift) – en nederländsk tidskrift 1904–1906
Saab 90A Scandia – ett flygplan
Scandia (djur) – ett släkte av nässeldjur
Scandia (växter) – ett släkte av flockblommiga växter
Scandia (företag) – dansk tillverkare av järnvägsfordon
Scandia, Kansas

Se även
 Skandia